Chavasse ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Chavasse (1884–1962), britischer Sportler und anglikanischer Bischof 
 Noel Chavasse (1884–1917), britischer Sportler und Militärarzt